Peder Nielsen har flere betydninger:

 Peder Nielsen (politiker, 1804-1893) – dansk politiker og folketingsmand
 Peder Nielsen (politiker, 1818-1910) – dansk politiker og folketingsmand
 Peder Nielsen (politiker, 1821-1881) – dansk politiker og landstingsmand
 P. Nielsen (lærer) – dansk lærer som underviste husmænd (Peder Nielsen, 1836-1905)
 Peder Nielsen (politiker, 1853-1921) – dansk politiker og landstingsmand
 Peder Nielsen (1854-1936) – fabrikant, der startede PN Beslag og Pedershaab.
 Peder Pawel Nielsen (født 1988) – sportsatlet